Stephen Milne (19??) amerikai matematikus
 Stephen Milne (1985) ír vitorlázó, olimpikon
 Stephen Milne (1994) világbajnok, olimpiai ezüstérmes skót úszó
hasonló nevűek
 Steven Milne (1980) skót labdarúgó